Сморо́дина крова́во-кра́сная () — кустарник,  вид рода Смородина семейства Крыжовниковые.

Ареал 
Естественный ареал лежит на западном побережье Северной Америки, простираясь от Британской Колумбии до Калифорнии. Как декоративное растение культивируется по всему свету.

Ботаническое описание 
Высота кустарника достигает 4 м. Побеги прямые, плотные красновато-коричневого оттенка.

Листья длиной от 2 до 8 см, 3—5-лопастные, тёмно-зелёного цвета. Нижняя сторона листовой пластики бело-войлочная. Молодые листья издают сильный аромат.

Цветки трубчатые диаметром 5—10 мм, от насыщенного красного до розового цветов, образуют поникающие соцветия в виде кистей, состоящих из нескольких (обычно двух) десятков цветков. Цветение происходит в мае.

Плоды — овальные ягоды длиной 1 см, сине-чёрного цвета покрытые сизым налётом, созревают в августе. Ягоды съедобные, но пресные.

Разновидности

Применение 
В культуре возделывается большое количество декоративных сортов различающихся разнообразной окраской цветков (от тёмно-красных до белых) и листьев (известны формы с жёлтым цветом листьев). Растение пригодно для выращивания в европейской части России на плодородных и влажных почвах, на хорошо освещенных участках.
Культивируется в садах как отдельно расположенное красивоцветущие растение, или для формирования высоких живых изгородей.

Популярные сорта: 'King Edward VII'.

Посадки, доступные для осмотра в дендрариях

Бирюлёвский дендрарий в г. Москве 
Смородина кроваво-красная представлена на маточной площадке шестого участка.

Примечания

Ссылки 
 
 USDA PLANTS: Ribes sanguineum

Смородина
Флора Северной Америки
Декоративные кустарники
Растения, впервые описанные в книге Flora Americae septentrionalis Пурша